Bizcoba puede referirse a:
 El nombre común de la planta Crataegus monogyna.
 El nombre común de la planta Arctostaphylos uva-ursi.